Majorka může být: 

 Mallorca - největší z Baleárských ostrovů
 žena s hodností majora
 Majorka (usedlost) - bývalá viniční usedlost v Praze-Dejvicích
 Ihľany - obec na východním Slovensku v okrese Kežmarok